Верньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 90 км на південний захід від Пуатьє, 55 км на схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 149,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верньє на сайті французького Національного інституту географії
 Верньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верньє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верньє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта